Фэнтезийная комедия или комедийное фэнтези — поджанр фэнтези, юмористический по намерениям и тону. Как правило, сюжет фэнтезийной комедии, действие которой происходит в воображаемых мирах, часто включает в себя каламбуры и пародии на другие фэнтезийные произведения.

Литература 
Поджанр возник в XIX веке. Элементы фэнтезийной комедии можно найти в таких работах девятнадцатого века, как некоторые из сказок Ханса Кристиана Андерсена, «Рождественскую песнь» Чарльза Диккенса и книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Первым писателем, специализирующимся в поджанре, был Ф. Энсти в таких романах, как «Vice Versa», где магия разрушает викторианское общество комическими результатами.Работы Энсти были достаточно вдохновили других писателей, в том числе Эдит Несбит Несбита «Феникс и ковер» (1904) и «История с амулетом» (1906). В США было несколько писателей фэнтезийной комедии, в том числе Джеймс Брэнч Кейбелл, чей роман «Юрген» (1919) был предметом неудачного судебного преследования за непристойность. Другим американским писателем в аналогичном духе был Торн Смит, чьи работы были популярными и влиятельными и часто экранизировались в кино и телевидении. Распространены юмористические фантазии, рассказанные в «джентльменском клубе», являются общими; они включают в себя «A Houseboat on the Styx» Джона Кендрика Бэнгса (1895), «Jorkens» лорда Дансени и «The Exploits of Englebrecht» Мориса Ричардсона (1950)»

По словам Лин Картер, работы Теренса Уайта иллюстрируют фэнтезийную комедию, цикл повестей Лайона Де Кампа и Флетчера Прэтта «Дипломированный чародей» является ранними примерами. Подавляющая часть произведений де Кампа были в поджанре фэнтезийной комедии. Прэтт и де Камп были одними из нескольких авторов журнала «Unknown», журнала, который подчеркивал фэнтези с комедийным элементом. Работы Фрица Лейбера также появилась в журнале, включая его рассказы « Fafhrd and the Gray Mouser».

В более современное время серии книг Терри Пратчетта о «Плоском мире», книги Пирса Энтони «Ксантф», книги Роберта Асприна «MythAdventures» и книги Тома Холта являются хорошими примерами, как и многие работы Кристофера Мура. Есть также комиксы/графические романы в жанре фэнтезийной комедии, в том числе серия Чака Уэйлона «Pewfell» и веб-комиксы «8-Bit Theater» и «The Order of the Stick». Другими недавними авторами в жанре являются Тоби Фрост, Стюарт Шарп, Николас Эндрюс и DC Farmer, а также команда сценаристов Джона П. Логсдон и Кристофер П. Йанг.

Другие медиа 
Поджанр также был представлен на телевидении, например, в телесериале «I Dream of Jeannie», « Kröd Mändoon». Примерами на радио являются «Hordes of the Things» и «ElvenQuest». Комедийные фильмы в жанре фэнтези могут быть пародиями («Монти Пайтон и Священный Грааль»), комедиями с элементами фэнтези («Быть Джоном Малковичем»), либо анимационными («Шрек»). Он также использовался в фильме «Джуманджи: Зов джунглей».

Примечания 

Поджанры фэнтези
Жанры кино
Комедийные жанры